Miguel Martínez peut faire référence à :

 , homme politique nord-américain ;
  (né en 1951), homme politique espagnol ;
 Miguel Martinez (1976-), cycliste français (VTT) ;
  (né en 1981), footballeur espagnol ;
 Miguel Martínez (1991-), acteur et chanteur mexicain.